La saison 2006-2007 de SuperLiga est la première édition de la première division serbe.

Les clubs participant à cette compétition sont issus de la première division du championnat de Serbie-Monténégro et des deuxième et troisième divisions des clubs serbes. Les douze meilleurs clubs de ces divisions se sont affrontés lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les douze clubs participants à la première phase de championnat ont été confrontés à deux reprises aux onze autres. En fonction du classement établi au terme de cette première phase, les 6 premiers ont joué une poule pour le titre, les 6 derniers une poule de relégation.

C'est l'Étoile rouge de Belgrade qui a été sacré champion de Serbie pour la  de son histoire. Le club réalise même le doublé en remportant la Coupe de Serbie face au Vojvodina Novi Sad.

Quatre places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la cinquième place étant celle du vainqueur de la Coupe de Serbie.

Qualifications en coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le  de qualification de la Ligue des champions 2007-2008.

Le vainqueur de la Coupe de Serbie de football a pris la première place en Coupe UEFA 2007-2008 (Si le club champion gagne la coupe, c'est le finaliste de l'épreuve qui se qualifie pour la Coupe UEFA). Les 2 autres places en Coupe UEFA sont réservées aux  et  du championnat. Enfin le  du championnat se qualifie pour la Coupe Intertoto 2007.
Si le vainqueur de la Coupe (ou le finaliste en cas de doublé) est dans les 4 premiers, le  du classement obtient son billet pour l'Intertoto.

Les 12 clubs participants 

 Étoile rouge de Belgrade
 FK Partizan Belgrade
 OFK Belgrade
 FK Voždovac Belgrade
 FK Zemun
 Bezanija Novi Belgrade
 FK Vojvodina Novi Sad
 FC Smederevo
 FK Borac Čačak
 FK Banat Zrenjanin
 Hajduk-Rodic MB Kula
 Mladost Apatin

Compétition

Première phase

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Seconde phase

Poule pour le titre 
Les équipes classées de la  à la  disputent la poule pour le titre. Chacune des 6 formations rencontrent 2 fois chaque adversaire, à domicile et à l'extérieur. Les points gagnés sont additionnés au total de ceux obtenus à la fin de la première phase.

|
|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Poule pour la relégation 
Les équipes classées de la  à la  disputent la poule pour la relégation. Chacune des 6 formations rencontrent 2 fois chaque adversaire, à domicile et à l'extérieur. Les points gagnés sont additionnés au total de ceux obtenus à la fin de la première phase.

|
|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Classement final 
Les points obtenus lors des 2 phases sont additionnés pour déterminer le classement final. 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Barrage de promotion-relégation 
Afin de déterminer le  participant à la SuperLiga la saison prochaine, le  de D1 affronte le  de D2 dans un barrage avec matchs aller et retour.
C'est le Borac Cacak qui va jouer sa place parmi l'élite face au Napredak Krusevac, pensionnaire de deuxième division.

|}

 Le Borac Cacak se maintient en SuperLiga, le Napredak Krusevac reste en First League.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat de Serbie de football
 Coupe de Serbie de football

Liens externes 

  Site de la SuperLiga serbe
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Serbie de football
Serbie
Sport en Serbie en 2006
Sport en Serbie en 2007